Il doppio del torneo di tennis Tyler Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Luczak e Dmitrij Tursunov che hanno battuto in finale Jason Marshall e Anthony Ross 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriel Trifu /  Glenn Weiner (primo turno)
 Joan Balcells /  Mario Radić (semifinali)

 Jason Marshall /  Anthony Ross (finale)
 Ricardo Mello /  Dušan Vemić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tyler Challenger 2002